Пирок може да се отнася за:

 Пирок, село в община Боговине, Северна Македония;
 Пирок, на турски Гечитагзъ, село във Вилает Лозенград, Турция.